LPK steht für:

 Flughafen Lipezk in Russland (IATA-Code)
 Labour Party of Kenya, politische Partei in Kenia
 Landespolizeikommando, Organisationseinheit der Bundespolizei in Österreich
 Landtagspräsidentenkonferenz, Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen Landesparlamente, des Deutschen Bundestages und des Bundesrates
 Landespressekonferenz, Journalisten-Arbeitsgemeinschaften der deutschen Bundesländer
 Lëvizja Popullore e Kosovës, albanisch für „Volksbewegung von Kosovo“, 1982 gegründete Partei; siehe UÇK
 Lietuvos pramonininkų konfederacija, Litauischer Industriellenverband

LPK